Pinky bezeichnet:
 Pinky (Comic), Comic von Massimo Mattioli
 Pinky (Film), Film von Elia Kazan
 eine Hauptfigur in dem Jugendbuch Detektiv Pinky von Gert Prokop
 eine Hauptfigur des Zeichentrickfilms Pinky und der Brain
 (englisch für „kleiner Finger“) eine schlanke (vereinfachte) Implementierung des Internet-Anwendungsprotokolls Finger unter UNIX oder unixartigen Betriebssystemen
 die Larven der Goldfliege; die Bezeichnung ist unter Anglern und in der Terraristik gebräuchlich
 Spitzname des Jazztrompeters Pinky Savitt (1919–1998)
 Pinky Winters (* 1930), US-amerikanische Jazzsängerin
 Pinky (Zeitschrift), japanische Modezeitschrift
 Pinky (Schiff), Nordamerikanischer Schiffstyp für den Fischfang (um 1800)

Siehe auch: 
 Pink
 Pinki
 Pinkie

it:Pinky